Havranek József (1845–1917) székesfehérvári városkapitány, polgármester
Havranek József (?–?) alispán